de Drentsche Aa, een beek in de Nederlandse provincies Drenthe en Groningen
 een kanaal bij Veendam, zie: Westerdiep (Veendam)
 een voormalig waterschap, zie: Westerdiep (waterschap)